

Biografia
Era la figlia di James Cecil, I marchese di Salisbury, e di sua moglie, Lady Maria Amelia Cecil, I Marchesa di Salisbury.

Matrimonio
Sposò, il 29 maggio 1812, George Nugent, I marchese di Westmeath, figlio di George Nugent, VII conte di Westmeath, e di sua moglie, lady Marianne Jeffereys. Ebbero una figlia:

 Lady Rosa Emily Mary Anne Nugent (maggio 1814-17 gennaio 1883), sposò Fulke Greville-Nugent, I barone di Greville Clonyn, ebbero due figli.

La coppia divorziò nel 1827. Ha ricoperto la carica di Lady of the Bedchamber della regina Adelaide.

Morte
Morì il 21 gennaio 1858, a 68 anni.

Lady of the Bedchamber
Emily Anne Cecil